

Лавровка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Лавровка — село, Краснокутський район, Саратовська область
 Лавровка — присілок, Медведевський район, Марій Ел

Див. також 
 Лаврівка